Verner Bramsen (20. januar 1944 – 14. februar 2009) var en dansk banjospiller.

Han var en stilfærdig musiker, der primært optrådte på den århusianske jazzscene med små lokale orkestre.

Jazzmusikere fra Danmark
Banjospillere